Wansan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Wansan-dong, Yeongcheon, stadsdel i Yeongcheon, Norra Gyeongsang, 
 Wansan-dong, Jeonju, stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla,